Els afrosorícides (Afrosoricida) són un ordre de mamífers afroteris. Inclou els talps daurats i els tenrecs. Totes les espècies del grup són oriündes d'Àfrica.

El cladograma següent es basa en Seiffert (2010):

Referències